W Polsce
 Kębłowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Luzino 
 Kębłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn 
 Kębłowo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn 
 Kębłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław

 Kębłowo – była osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn

 Kębłowo – gromada

Zobacz też 
 Kębłowo Nowowiejskie